|}

Die Linha do Norte ist eine Eisenbahnstrecke in Brasilien, die Rio de Janeiro mit  Petrópolis und Três Rios verband.

Geschichte 

Linha do Norte wurde von verschiedenen Gesellschaften in unterschiedlichen Epochen gebaut.

Ein kleiner Teil dieser Strecke gehörte zu den ältesten Eisenbahnverbindungen Brasiliens und wurde durch den Baron von Mauá im Jahr 1854 konstruiert. Diese Strecke verband Porto de Mauá (Guia de Pacobaíba) mit der Station Raiz da Serra (Vila Inhomerim).

Von hier aus wurde die Verlängerung bis Petrópolis und Areal zwischen 1883 und 1886 mit einer Zahnradbahn hergestellt.

Zum Abschluss wurde die Station Areal mit Três Rios im Jahr 1900 durch die Gesellschaft Estrada de Ferro Leopoldina verbunden.

Im Jahr 1926 erhielt die Linie noch eine Verlängerung bis Barão de Mauá (Bahnhof im Zentrum von Rio de Janeiro) und ein Anschluss zwischen Vila Inhomerim und Três Rios wurde Mitte der 1960er Jahre hinzugefügt.

Heutige Situation 

Heute wird der gesamte Streckenabschnitt zwischen dem Zentrum von Rio de Janeiro und Vila Inhomerim von Vorortzügen genutzt, wobei in der Station Saracuruna umgestiegen werden muss. Hier endet die breitspurige elektrifizierte Vorortbahn. Nach Vila Inhomerim fahren meterspurige Züge mit Diesellok.

Weblinks 
 Eisenbahnstationen in Brasilien
 Bild
 Bild

Rio de Janeiro
Spurweite 1000 mm
Spurweite 1600 mm
Zahnradbahn